Пташник — приміщення, сарай для утримання свійської птиці (курей, гусей, індиків, качок і т. ін.).
 Пта́шник — особа, що доглядає свійську птицю.

Прізвище 

 Пташник Богдан Васильович ( 25 травня 1980) — український журналіст та громадський активіст, редактор видання «Вісті Каменя», боєць батальйону «Донбас».
 Пташник Богдан Йосипович — український учений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АН ВШ України.
 Пташник Вікторія Юріївна ( 1983) — український правник і політик, народний депутат 8-го скликання
 Пташник Сергій Володимирович ( 1964) — радянський та український футболіст, півзахисник

Виноски